Grenda ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Grenda (1889–1977), australischer Bahnradsportler 
 Ben Grenda (* 1990), australischer Radrennfahrer 
 Michael Grenda (* 1962), australischer Radrennfahrer 
 Ron Grenda (* 1938), australischer Radrennfahrer

Grenda bezeichnet 

 einen Ort in der norwegischen Gemeinde Kvinnherad in der Provinz Vestland